Challand-Saint-Anselme – comune italiano nella regione della Valle d'Aosta.
Challand-Saint-Victor – comune italiano nella regione della Valle d'Aosta.

Pagine correlate 
 Challant